Raemerhei steht für:

 Raemerhei (Farurasa), eine Aldeia im Suco Faturasa (Osttimor)
 Raemerhei (Hautoho), eine Aldeia im Suco Hautoho (Osttimor)
 Raemerhei (Ort), ein Weiler im Suco Hautoho (Osttimor)

Siehe auch:
 Raimerhei (Begriffsklärung)